Aura kan henføre til flere ting:
 Aura – i teosofien et felt der omgiver kroppen.
 Aura – nogle symptomer der forekommer kort før et anfald af klassisk migræne.
 Aura (sangerinde) – dansk sangerinde.
 Aura å (aurajoki) – et vandløb der løber gennem byen Åbo i Finland.
 Aura (Miles Davis) – konceptalbum med trompetisten Miles Davis
 Aura (Norge) – flod i Møre og Romsdal fylke, Norge